al-Marrakushi steht für:

 ʿAbd al-Wāhid al-Marrākuschī, islamischer Historiograph und Gelehrter
 al-Marrakuschi (1256–1321), marokkanischer Mathematiker und Astronom
 al-Marrakushi (Mondkrater), ein Mondkrater